André se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jacques Ernest Edmond André
 Éduard-François André
 Ernest André
 Henri M. André
 Édouard-François André